College City podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  College City (Arkansas); o
  College City (California).

ja:大学都市